Lagos puede referirse a:

 Lago, cuerpo de iagua.
 Lagos (vino), vino portugués con denominación de origen.

Lugares 
En Chile
 Región de Los Lagos, región.
 Los Lagos (comuna), comuna de la provincia de Valdivia, en la región de Los Ríos.

En España
 Lagos (Álava), despoblado situado en el concejo de Caicedo de Yuso, municipio de Lantarón, provincia de Álava.
 Lagos (Cedeira), localidad del municipio de Cedeira, en la provincia de La Coruña.
 Lagos (Granada), localidad del municipio de Vélez de Benaudalla, en la provincia de Granada.
 Lagos (El Rosal), localidad del municipio de El Rosal, en la provincia de Pontevedra.
 Lagos (La Estrada), localidad del municipio de La Estrada, en la provincia de Pontevedra.
 Lagos (Láncara), localidad del municipio de Láncara, en la provincia de Lugo.
 Lagos (Órdenes), localidad del municipio de Órdenes, en la provincia de La Coruña.
 Lagos (Vélez-Málaga), localidad del municipio de Vélez-Málaga, en la provincia de Málaga.
 Los Lagos (Asturias), localidad del municipio de Villayón, en la provincia de Asturias.
 Los Lagos (Cesuras), localidad del municipio de Cesuras, en la provincia de La Coruña.
 Los Lagos (Las Palmas), localidad del municipio de La Oliva, en la provincia de Las Palmas.
 Los Lagos (Pastoriza), localidad del municipio de Pastoriza, en la provincia de Lugo.
 Lagos del Serrano, localidad del municipio de Guillena, en la provincia de Sevilla.

En Francia
 Lagos (Pirineos Atlánticos), comuna del departamento de Pirineos Atlánticos.

En México
 Lagos de Moreno, ciudad y municipio del estado de Jalisco.

En Nigeria
 Lagos, ciudad del estado de Lagos.
 Estado de Lagos, estado.

En Portugal
 Lagos (Portugal), ciudad y municipio del distrito de Faro.

En Sudán del Sur
 Lagos (Sudán del Sur), estado.

Personalidades 
 Julio Lagos, .
 Ricardo Lagos (desambiguación), .
 Hilario Lagos (1806 – 1860), militar argentino.